Герои може да се отнася за:
 Множественото число на герой, наименованието за смела личност
 Герои (словоформа)

В телевизията:
 „Герои“, американски сериал